Ла́ури А́стала (; 1958, Валкеакоски, Финляндия) — современный финский художник, , мастер видео-инсталляций; награждён высшей наградой Финляндии для деятелей искусств — медалью «Pro Finlandia» (2012).

Биография 
Родился в 1958 году в Валкеакоски, в Финляндии.

С 1979 по 1984 году обучался в Хельсинкском политехническом институте на факультете электротехники и коммуникаций.

С 1984 по 1990 году на факультете индустриального искусства Финской Академии художеств в Хельсинки.

С 1999 по 2001 году обучался в Институте искусств в Чикаго.

В декабре 2012 года награждён высшей наградой Финляндии для деятелей искусств — медалью «Pro Finlandia».

Персональные выставки 
 2010 — Helsinki City Art Museum, Хельсинки, Финляндия
 2008 — KUMU Художественный музей Эстонии, Таллинн, Эстония
 2008 — Gallery Heino, Хельсинки, Финляндия
 2008 — Institut finlandais, Париж, Франция
 2005 — Forum Box Gallery, Хельсинки, Финляндия
 1999 — Tallinn Art Hall, Таллинн, Эстония
 1999 — Centrum Rzezbypolskiej, Оронско, Польша
 1998 — Uppsala Konstmuseum, Уппсала, Швеция
 1997 — Bildmuseet, Умео, Швеция
 1997 — Helsinki Art Hall project room, Хельсинки, Финляндия
 1996 — Художественный музей Синебрюхова, Хельсинки, Финляндия
 1996 — Häme Museum, Тампере, Финляндия
 1996 — Художественный музей, Турку, Финляндия
 1995 — Galleri Enkehuset, Стокгольм, Швеция
 1993 — Gallery Pieni Agora, Хельсинки, Финляндия
 1991 — Hvitträsk −91, Финляндия
 1990 — Kluuvi Gallery, Хельсинки, Финляндия

Примечания

Ссылки 
 Lauri Astala Curriculum Vitae 

Лауреаты Государственной премии Финляндии в области изобразительных искусств
Современные художники Финляндии
Награждённые медалью Pro Finlandia